Hassel (luks. Haassel) – wieś w południowym Luksemburgu, ośrodek administracyjny gminy Weiler-la-Tour. Wieś zamieszkuje 436 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Luksemburg